Argavieso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Argavieso (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Argavieso (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar